Biła Krynycia – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie wełykoołeksandriwskim
 Biła Krynycia – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie radomyskim
 Biła Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, w rejonie hlibockim
 Biła Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie bereznehuwatskim
 Biła Krynycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim